Air Union steht für:

 Air Union (Frankreich), Vorläufergesellschaft der Air France (1923 bis 1933)
 Air Union (EWG), geplantes Kartell von Fluggesellschaften in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (1960er Jahre)
 AiRUnion, Allianz von russischen Fluggesellschaften (2004 bis 2008)